paka (životinja)
 Uragan Paka

Hrvatska:
 Paka (Čaglin), naselje u općini Čaglin
 Paka (Novi Marof), naselje u općini Novi Marof

Kenija:
 Paka (vulkan)

Mađarska:
 Páka, Zalska županija

Malezija:
 Paka (Malezija)

Slovenija:
 Paka (rijeka), rijeka u Sloveniji
 Paka pri Predgradu, Kočevje, naselje u općini Kočevje
 Paka pri Velenju, Velenje, naselje u općini Velenje
 Paka (Dobrepolje, Slovenija), naselje u općini Dobrepolje
 Paka (Vitanje, Slovenija), naselje u općini Vitanje